Shades of Grey (2009), een documentairefilm uit 2009
Shades of Grey (Amanda Marshall), een lied van Amanda Marshall
Shades of Grey (Billy Joel), een lied van Billy Joel
Shades of Grey (Danny Phantom), een aflevering van Danny Phantom
Shades of Grey (ER), een aflevering van ER
Shades of Grey (Heroes), een aflevering van Heroes
Shades of Grey (Homicide), een aflevering van Homicide: Life on the Street
Shades of Grey (Oliver Heldens)
Shades of Grey (Star Trek: TNG), een aflevering van Star Trek: The Next Generation
Shades of Grey (Stargate SG-1), een aflevering van Stargate SG-1
Shades of Grey (The Monkees), een lied van The Monkees